Vannucci ist der Familienname folgender Personen:

 Atto Vannucci (1808–1883), italienischer Geschichtsschreiber und Professor der Humanitätswissenschaften
 Damiano Vannucci (* 1977), san-marinesischer Fußballspieler
 Ildebrando Vannucci (1890–1955), italienischer Benediktiner und Abtbischof
 Paolo Vannucci (1913–1975), italienischer Fußballspieler
 Ronnie Vannucci (* 1976), US-amerikanischer Musiker

Siehe auch:
 Vanucci
 Vannucchi